Termin buten ima više značenja:
 Buten (naselje)
 Buten (jedinjenje)